Le terme avenue Clemenceau peut faire référence à :
 l'avenue Georges Clemenceau à Béziers
 l'avenue Clemenceau à Bruxelles
 l'avenue Clemenceau à Colmar
 l'avenue Clemenceau à Mulhouse